Kenostrychus clementsi är en ringmaskart som beskrevs av Sutton, Briggs, Siveter och David J. Siveter 200. Kenostrychus clementsi ingår i släktet Kenostrychus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
clementsi